Kikoïne ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Kikoïne (* 1977), französische Schauspielerin
 Gérard Kikoïne (* 1946), französischer Filmregisseur und Filmeditor
 Michel Kikoïne (1892–1968), weißrussisch-russisch-französischer Maler